Сезон 1998/99 Чешской экстралиги — 6-й чемпионат Чешской экстралиги. В 5-й раз подряд чемпионом стал клуб «Словнафт Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Злин».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 3-х побед. Чемпионом 5-й год подряд стал клуб «Словнафт Всетин», обыгравший в финале плей-офф «Злин». Бронзовым призёром стал клуб «Железарны Тршинец».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Словнафт Всетин — Витковице — 3:1 (4:3 Б, 3:1, 2:4, 3:1)

Злин — Пойиштёвна Пардубице — 3:0 (1:0, 2:0, 2:1 ОТ)

Железарны Тршинец — Керамика Пльзень — 3:2 (2:4, 4:2, 2:3, 6:3, 4:1)

Спарта Прага — Ческе-Будеёвице — 3:0 (4:3 Б, 2:0, 3:1)

Полуфиналы 
Словнафт Всетин — Спарта Прага — 3:2 (2:1 ОТ, 2:3, 4:2, 1:4, 1:0 Б)

Злин — Железарны Тршинец — 3:2 (5:1, 2:1, 1:5, 4:5, 3:2)

Финал 
Словнафт Всетин — Злин — 3:0 (3:1, 4:3, 4:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ян Главач (Спарта) — 33 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Чехманек, Иво Пешат

Защитники

Либор Забрански, Алексей Яшкин, Радим Тесаржик, Иржи Вебер, Ян Срдинко, Петр Сухи, Томаш Якеш, Павел Зубичек

Нападающие

Иржи Допита, Павел Патера, Мартин Прохазка, Томаш Сршень, Радек Белоглав, Ондржей Кратена, Михал Брош, Ян Томайко, Роман Стантиен, Збинек Маржак, Мартин Пароулек, Томаш Демел, Ондржей Кавулич

Тренер — Здислав Табара

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

Дукла Йиглава — Зноемшти Орли — 3:4 (1:6, 2:3 ОТ, 1:4, 3:2 ОТ, 8:2, 3:1, 2:3)

Ссылки 
 Сезон 1998/99 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
1998 год в хоккее
1999 год в хоккее